Грдовићи може бити:

 Грдовићи (Ариље), насеље у општини Ариље у Златиборском округу у Србији са 471 становника или
 Грдовићи (Бар), насеље у општини Бар у Црној Гори са 188 становника.